Fuli () – gmina wiejska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Fuli w 2016 roku liczyła 10 557 mieszkańców – 4820 kobiet i 5737 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 4007, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,63 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian